Auto puede referirse a:

autopiloto

 Apócope de automóvil.
 Auto judicial, un tipo de resolución judicial.
 Auto de fe, una manifestación pública de la Inquisición.
 Auto sacramental, una pieza teatral alegórica religiosa.

Enlaces externos